Васи́лий Андре́евич Вереща́гин (27 апреля (9 мая) 1859 — 9 января 1931) — русский библиофил, библиограф,  искусства.

Биография 
Родился в селе Репное Воронежской губернии (ныне в черте г. Воронежа).

Окончил Императорское училище правоведения в 1880, служил в Министерстве юстиции и Государственной канцелярии. В феврале 1900 года назначен помощником статс-секретаря Государственного Совета. Действительный статский советник и камергер Двора Его Императорского Величества, гофмаршал, член Совета Академии художеств.

Организовал в 1903 году «Кружок любителей русских изящных изданий» и был бессменным руководителем этой первой юридически оформленной библиофильской организации. Перу Верещагина принадлежат многие капитальные библиографические работы, в том числе: «Русские иллюстрированные издания XVIII и XIX столетий (1720—1870)» (1898), первый выпуск «Материалов для библиографии русских иллюстрированных изданий» (1908). Написал одну из первых книг об отечественном экслибрисе — «Русский книжный знак» (1902). Основатель журнала «Старые годы» и его редактор в первый год издания (1907). Редактировал журнал «Русский библиофил» (1915—1916). Печатался с историко-литературными статьями в журнале «Столица и усадьба» (1913—1917). Получил звание действительного члена Императорской Академии художеств (1913).

В годы революции (1917—1918) — председатель Комиссии по охране памятников искусства. В июле 1917 года возглавил Художественную комиссию по приемке движимого имущества Петербургских дворцов бывшего Петроградского Дворцового Управления. В 1921 году эмигрировал, в 1925—1931 гг. руководил библиофильским Обществом друзей русской книги в Париже. При его непосредственном участии в Париже выходят первые выпуски сборника «Временник общества друзей русской книги»
Неоспоримым фактом является влияние В. А. Верещагина на разнообразие форм библиофильского движения в России, ставшего одним из факторов развития российской культуры в эпоху Серебряного века, а также неоспоримым является вклад библиофила в историю и теорию библиофильства.

Скончался в предместье Парижа, городе Аньер.

Книги 
Русские иллюстрированные издания XVIII и XIX столетий (1720—1870): Библиогр. опыт / В. А. Верещагин. — Санкт-Петербург: тип. В. Киршбаума, 1898. — XXXVIII, 309 с.
 Русский книжный знак = L'ex-libris russe / В. А. Верещагин. — Санкт-Петербург: Печатня Р. Голике, 1902. — [4], 7, [2] с., 125 [2] л. ил.
 В. А. Верещагин. Разоренное гнездо. СПб.: Сириус, 1908.
 В. А. Верещагин. Из жизни Кружка. Взгляд и нечто (К юбилею Кружка любителей русских изящных изданий. 1903 −1913.) СПб., 1913
Материалы для библиографии русских иллюстрированных изданий. Вып. 1. №№ 1—200 / Составил В. А. Верещагин. — Кружок любителей русских изящных изданий, 1908. — 44 с.
 В. А. Верещагин. Русская карикатура. 3 тома Спб 1911—1913
 Памяти прошлого: Ст. и заметки. — Санкт-Петербург: тип. Сириус, 1914. — 211, [5] с., 53 л. ил.
Русская и иностранная книга XV—XIX века. — Санкт-Петербург: Кружок любителей русских изящных изданий, 1914. — 129 с. 
Московский Аполлон: Альбом князя А. М. Белосельского, 1752—1809 / В. А. Верещагин. — П.: тип. Сириус, 1916. — 82, [2] с., 1 л. факс., 9 л. ил.
Альбом старого Львова. – Петроград: Тип. Сириус, 1917. – [9] с., [50] л. ил.
Кружок любителей изящных изданий СПБ. 1903—1916 // Временник общества друзей русской книги, № 2.— Париж, 1928. — С. 73—84

Примечания

Источники 
 Книговедение: Энцикл. словарь. М.,1982
 Незабытые могилы: Российские зарубежные некрологи 1917—1997. — M.,1999. T. l.
Машкова М. В. История русской библиографии начала XX века (до октября 1917 года). — М., 1969.
Острой О. С. История искусствоведческой библиографии в России (XI — начало XX в.). — Л., 1991.
 Николенко А. В. Василий Андреевич Верещагин (1859—1931): Неизвестные страницы биографии // Книга: Исследования и материалы. — М., 2010. — Сб. 93, ч. 1/2. — С. 180—198.

Выпускники Императорского училища правоведения
Русские эмигранты первой волны во Франции
Искусствоведы Российской империи
Персоны без указанного места рождения
Действительные члены Императорской Академии художеств